Trams steht für:

 Trams (Jesendorf), Ortsteil von Jesendorf, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern

Trams ist der Familienname folgender Personen:

 Ines Trams (* 1967), deutsche Journalistin
 Włodzimierz Trams (1944–2021), polnischer Basketballspieler